Lars Månsson kan avse följande personer:
Lars Månsson (politiker) (1827–1904), var en svensk hemmansägare och riksdagsman
Lars Månsson Mörling, revisionssekreterare som 1688 adlades med samma efternamn (Mörling)
Lasse O'Månsson eller Lars Olof Månsson (1931–1988), var en svensk författare, redaktör och komiker